Rosta – gmina we Włoszech
 ROSTA (Rosyjska Agencja Telegraficzna) – agencja prasowa działająca w RFSRR w latach 1918–1935, w latach 1923–25 główna agencja prasowa ZSRR, poprzednik TASS